De Campeonato Carioca Série B2 (officieel: Campeonato Estadual do Rio de Janeiro - Série B2) is de vierde hoogste voetbalklasse van de Braziliaanse staat Rio de Janeiro.

Geschiedenis
De competitie werd opgericht in 1994 en wordt georganiseerd door de Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). Nadat de competitie in 1999 niet gespeeld werd  werd deze afgeschaft na het seizoen 2000. In 2014 en 2016 organiseerde de bond een vriendschappelijk toernooi voor clubs die niet in de drie hoogste divisies speelden, echter werd dit niet officieel erkend als de vierde klasse. In 2017 ging deze competitie wel weer van start onder de nieuwe naam Série C, die ze slechts tot 2020 droeg toen de competitie herdoopt werd in Série B2 en er een vijfde nieuwe divisie kwam die Série C heette.

Naamswijzigingen
 1994-2000: Quarta Divisão
 2017-2020: Série C
 2021-????: Série B2

Kampioenen
 1994 -  Cardoso Moreira
 1995 -  Tio Sam
 1996 -  Vera Cruz
 1997 -  Cosmos
 1998 -  Anchieta
 1999 - Niet gespeeld
 2000 -  Casimiro	
 2001-2016 - Niet gespeeld
 2017 -  Pérolas Negras
 2018 -  Mageense
 2019 -  Ceres
 2020 - Niet gespeeld
 2021 -  Paduano
 2022 -  Barra da Tijuca

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série B2 spelen.

Externe links 
FFERJ Officiële Website

Campeonato Carioca